Пиа:
 (614) Пиа — астероид, открытый в 1906 году.
 Порта Пиа

Фамилия 
 Пиа, Феликс (1810—1889)  — французский писатель, журналист и выдающийся оратор XIX века.
 Улла Пиа (род. 1945) — датская певица и актриса.

Имя
Крамлинг, Пиа
Мария Пиа Савойская
Торревеккия-Пиа

См. также 
PIA